Het Europees kampioenschap basketbal vrouwen 2021 was het 38e Europees kampioenschap basketbal vrouwen. Het wordt ook FIBA EuroBasket 2021 genoemd. Het kampioenschap werd gezamenlijk georganiseerd door Frankrijk en Spanje. Voor Frankrijk was het de vijfde maal dat het als organisator optrad, voor Spanje was het de tweede maal.

Het toernooi begon op 17 juni en eindigde op 27 juni 2021. Het vrouwenbasketteam van Servië versloeg in de finale de Franse ploeg met 63-54 en werd zo voor de tweede maal Europees kampioen.

Schema

Eindranking 

Europees kampioenschap basketbal
Basketbal in 2021
Basketbal in Frankrijk
Basketbal in Spanje
Basketbal
Basketbal